Domní de Larissa, filòsof grec del segle V dC.
 Domní d'Antioquia, bisbe d'Antioquia i historiador grec
 Domní de Laodicea, jurista grecoromà